Hyphodiscosioides är ett släkte av svampar. Hyphodiscosioides ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphodiscosioides